Мартіна Хінгіс і Марі П'єрс були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі gfhe Анна Курнікова і Ірода Туляганова з рахунком 7–6(7–5), 2–6, 7–6(8–6).

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чемпіонки)
 Ніколь Арендт /  Ай Суґіяма (півфінал)
 Кара Блек /  Олена Лиховцева (1-ше коло)
 Елс Калленс /  Анн-Гель Сідо (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 2001 Doubles Draw 

Pan Pacific Open
Toray Pan Pacific Open, парний розряд